César Díaz peut faire référence à :   
 César Díaz (1812-1858), militaire, révolutionnaire et diplomate uruguayen ;  
 César Díaz (1951-2002), guitariste portoricain ;  
 César Díaz (né en 1975), footballeur chilien ;  
 César Díaz (né en 1978), réalisateur belgo-guatémaltèque ;  
 César Díaz (né en 1987), footballeur espagnol ;  
 César Díaz Meléndez, réalisateur de films d'animation.